Boyer hace referencia a:
 Boyer (Saona y Loira), municipio de Francia.
 Boyer (Loira), municipio de Francia.

Apellido 

 Jean Pierre Boyer, presidente de la República de Haití.
 Angelique Boyer, actriz de televisión de nacionalidad francesa nacionalizada mexicana.
 Charles Boyer, actor francés.
 Léon Boyer, micólogo francés, fl. 1890.
 Miguel Boyer Salvador (1939 – 2014), político español y ministro de Economía y Hacienda.
 Carl Benjamin Boyer (1906 – 1976), historiador de la ciencia. 
Johnny v boyer chef in USA y seguridad privada